Deuteragenia vechti  — вид дорожных ос (Pompilidae).

Распространение 
Палеарктика. Россия: Приморский  край, Хабаровский  край,  Амурская область, Еврейская АО, Сахалин, Курильские острова (Кунашир), Камчатка, Магаданская область, Чукотка;  Иркутская  область,  Сибирь,  европейская  часть. Япония (Хоккайдо,  Хонсю), 
Средняя Азия, Беларусь, Западная Европа.

Описание 
Длина тела самок 8,3—16,0 мм, самцов — 5,2—9,0 мм. Основная окраска тела чёрная. Лёт отмечен в июне, июле и августе. Предположительно, как и другие виды своего рода охотятся на пауков.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
Deuteragenia
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1979 году